Papela ist der Name von

 Cerro de la Papela, Berg in Chile

 Merveille Papela (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Nkumu Benedict Miriam Papela (* 2002), deutsche Fußballspielerin